Gaspari ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Christian Gaspari (1752–1830), deutscher Geograph
 Antonio Gaspari (1656–1723), venezianischer Architekt
 Diana Gaspari (* 1984), italienische Curlerin
 Despina Gaspari, Lebenspartnerin des griechischen Diktators Georgios Papadopoulos
 Gaetano Gaspari (1807–1881), italienischer Musikforscher
 Gianfranco Gaspari (* 1938), italienischer Bobsportler
 Giovanni Gaspari (* 1963), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Giovanni Battista de Gaspari (1702–1768), italienisch-österreichischer Historiker
 Giovanni Paolo Gaspari (1712–1775), italienischer Architekt und Bühnenbildner
 Giuseppe Gaspari (* 1932). italienischer Fußballspieler
 Mario Pio Gaspari (1918–1983), apostolischer Delegat
 Mattia Gaspari (* 1993), italienischer Skeletonpilot
 Mitja Gaspari (* 1951), jugoslawischer bzw. slowenischer Ökonom und Politiker
 Remo Gaspari (1921–2011), italienischer Anwalt und Politiker
 Rich Gaspari (* 1963), US-amerikanischer Bodybuilder
 Santiago Gáspari (* 1994), uruguayischer Fußballspieler

Gaspari steht für:
 16973 Gaspari ein Asteroid im Asteroidengürtel unseres Sonnensystems